Casalvecchio di Puglia – comune italiano in provincia di Foggia.
Casalvecchio Siculo – comune italiano nella città metropolitana di Messina.